Lost is een ballad van Anouk uit 2005. Het is de tweede single van haar vierde studioalbum Hotel New York.

Het nummer werd in het Nederlandse taalgebied een grote hit, met een 2e positie in de Nederlandse Top 40 en een 7e positie in de Vlaamse Ultratop 50.

Radio 2 Top 2000

Nummer van Anouk
Single uit 2005